Loibling ist der Ortsname von

 Loibling (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Loibling (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern